pojęcia
 placówka – rodzaj posterunku wojskowego
 placówka – zakład, instytucja pełniąca rolę ośrodka w jakiejś dziedzinie życia, często filia lub oddział instytucji
 placówka naukowa – instytucja zajmująca się badaniami naukowymi
 placówka dyplomatyczna, inaczej misja dyplomatyczna – przedstawicielstwo dyplomatyczne określonego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej

miejsca geograficzne
 Placówka – rejon w dzielnicy Bielany w Warszawie
 Placówka – dzielnica Hajnówki
 Placówka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno

literatura i sztuka
 Placówka – powieść Bolesława Prusa
 Placówka – opowiadanie Stanisława Lema opublikowane w Kuźnicy w 1946 r. (patrz: Lata czterdzieste. Dyktanda)
 Placówka – film z 1979 r. w reżyserii Zygmunta Skoniecznego
 Placówka – film animowany w reżyserii Miłosza Margańskiego – laureat w kategorii „Najlepszy film animowany” na telewizyjnym festiwalu filmowym kina niezależnego Telewizyjny festiwal Kult Off Kino w TVP Kultura w 2009 r.
 Placówka postępu – opowiadanie Josepha Conrada opublikowana w 1898 r. w zbiorze Opowieści niepokojące (Tales of Unrest, wyd. pol. 1925)
 Spektakle teatralne:
 1949 – w reżyserii Feliksa Chmurkowskiego
 1977 – w reżyserii i adaptacji Aleksandra Bednarza

czasopisma
 Placówka – pismo wydawane we Lwowie od 1912 r. przez Polską Partię Socjalistyczną – Opozycję pod redakcją Feliksa Perla
 Placówka Kresowa – czasopismo, do którego pisał na przełomie wieków (XIX/XX) m.in. Antoni Kucharczyk
 Placówka – dwumiesięcznik wydawany w latach 1940-1944 przez Związek Działaczy Ludowych  „Zydel” podporządkowany politycznie Grupie „Szańca”
 Placówka – tajne pismo Komendy Obwodu AK Przemyśl w 1942 r. wydawane pod redakcją Stanisława Dąbrowy-Kostki
 Placówka – miesięcznik opozycji demokratycznej w czasach PRL, związany z KSS „KOR”, skierowany do środowiska wiejskiego

inne
 Placówka – willa-pensjonat (nazwana na cześć Bolesława Prusa) wybudowana w Wiśle przez Juliana Ochorowicza według projektu Bogdana Hoffa
 Placówka –  filia Teatru Domu Wojska Polskiego, której kierownikiem literackim w 1948 r. był Stefan Treugutt
 Placówka – wydawnictwo, które wydało m.in. książkę Jerzego Brochockiego Rewolta marcowa: narodziny, życie i śmierć PRL w 2000 r.